Malclès peut faire référence à :
 Jean-Denis Malclès (1912-2002), peintre français
 Louise-Noëlle Malclès (1899-1977), bibliographe française

Homonymie de patronyme
Patronyme français